Ласло Хонті — угорський фіно-угрознавець, член Угорської академії наук.
 Режьо Хонті (1879—1956) — угорський мовознавець, літературознавець, педагог.

Див. також 
 Хонті — країна на вигаданій планеті Саракш.

Примітки